Иван Макаренко:
 Макаренко, Иван Алексеевич (1900—1968) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Макаренко, Иван Кириллович (1932—2010) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Макаренко, Иван Романович (1907—1971) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.